Likins ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Likins (1921–1962), US-amerikanischer Speerwerfer
 Dave Likins (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Trainer